Гутовский — фамилия; имеет женскую форму Гутовская.
 Гутовский, Григорий Иванович (1930—1993) — советский и украинский государственный, партийный и общественный деятель.
 Гутовский, Михаил Петрович (в монашестве Митрофан; 1897—1959) — епископ Русской православной церкви, епископ Куйбышевский и Сызранский.
 Гутовский, Симон Матвеевич (?—1685) — мастер Оружейной палаты Московского Кремля.

См. также 
 Гутовский сельсовет.
 Воля-Гутовская.